Донаньи () — фамилия венгерского происхождения.

Известна немецкая семья Донаньи:
 Эрнст (Эрнё) фон Донаньи (1877—1960) — венгерский композитор, пианист и дирижер, педагог.
 Ганс фон Донаньи (1902—1945) — сын Эрнста фон Донаньи, немецкий юрист, борец с нацистским режимом в Германии.
 Клаус фон Донаньи (род. 1928) — сын Ганса фон Донаньи, немецкий политик.
 Иоганнес фон Донаньи (род. 1952) — сын Клауса фон Донаньи, немецкий журналист.
 Кристоф фон Донаньи (род. 1929) — сын Ганса фон Донаньи, немецкий дирижёр.
 Юстус фон Донаньи (род. 1960) — сын Кристофа фон Донаньи, немецкий актёр.
 (род. 1955) — словацкий дирижёр.